Евге́ний Зими́н:
 Зимин, Евгений Александрович (род. 1991) — российский пловец.
 Зимин, Евгений Владимирович (1947—2018) — советский хоккеист, тренер и комментатор.
 Зимин, Евгений Дмитриевич (1923—1975) — Герой Советского Союза.
 Зимин, Евгений Игоревич (род. 1960) — украинский политик.